EMV:
 EMV (от ) — международный стандарт для операций по банковским картам с чипом.
 Лёгкость движения ( от ) — технический индикатор.
 Emporia Municipal Airport — аэропорт общего назначения в США.